Жеми́ль (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Монтастрюк-ла-Консейер. Округ коммуны — Тулуза.

Код INSEE коммуны — 31216.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 580 км к югу от Парижа, в 19 км к северо-востоку от Тулузы.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 273 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 171 человека трудоспособного возраста (15—64 лет) 135 были экономически активными, 36 — неактивными (показатель активности — 78,9 %, в 1999 году было 66,7 %). Из 135 активных жителей работали 124 человека (63 мужчины и 61 женщина), безработных было 11 (7 мужчин и 4 женщины). Среди 36 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 18 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 . Исторический памятник с 1929 года

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна